Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Musiałowski − polski reżyser dźwięku, kompozytor, muzyk
 Maciej Musiałowski − polski aktor
 Paweł Musiałowski − polski dziennikarz, wydawca, podróżnik, pisarz, recenzent
 Piotr Musiałowski − polski architekt
 Stefan Musiałowski − polski pianista i kompozytor